Cristián Federico Carlos Alejandro de Brandeburgo-Ansbach (Ansbach, Alemania, 24 de febrero de 1736-Benham Park, Berkshire, Inglaterra, 5 de enero de 1806) fue el último margrave de los dos principados francones, Bayreuth y Ansbach, que vendió al rey de Prusia, y un miembro de la Casa de Hohenzollern.

Biografía 
Sus padres fueron el Margrave Carlos Guillermo Federico de Brandeburgo-Ansbach y la Princesa Federica Luisa de Prusia, hija del rey Federico Guillermo I de Prusia, hermana de Federico II de Prusia, nieta del rey británico Jorge I y sobrina del rey británico reinante Jorge II.

Después de la repentina muerte de su hermano mayor Carlos Federico Augusto el 9 de mayo de 1737, "Alejandro", como sería llamado después, se convirtió en Príncipe de la Corona del principado. De 1748 a 1759, estudió en Utrecht. Bajo el nombre de "Conde de Sayn" (el condado de Sayn-Altenkirchen en el Westerwald había sido absorbido por el Principado de Ansbach en 1741) viajó a Turín y Saboya.

El 22 de noviembre de 1754, Alejandro contrajo matrimonio en Coburgo con la Princesa Federica Carolina de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (1735-1791), hija del Duque Francisco Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y la Princesa Ana Sofía de Schwarzburgo-Rudolstadt.

El 3 de agosto de 1757, Alejandro se convirtió en Margrave de Brandeburgo-Ansbach. La Residencia del principado se hallaba en Ansbach, pero Alejandro prefirió su pabellón de caza y sede rural en Triesdorf. Aquí, renovó el "Palacio Blanco" para su amante Hippolyte Clairon, el "Palacio Rojo" para sí mismo, y construyó la Villa Sandrina para otra amante, "Fräulein Kurz", así como la "Villa Redonda" (Villa Rotunda) para su amante (y después esposa) Elizabeth Craven.

En 1758, Alejandro fundó la manufactura de porcelana en Ansbach e hizo empresas en la agricultura con la importación de ovejas. En 1769, adquirió el principado de Bayreuth obedeciendo a las leyes de la Haus- und Reichsgesetze de la Casa de Hohenzollern.

En 1780, Alejandro fundó su propio banco, el Hochfürstlich-Brandenburg-Anspach-Bayreuthische Hofbank (Banco Principesco de Brandeburgo-Ansbach-Bayreuth), del que después surgió el Bayerische Hypotheken- und Wechselbank ("Banco Bávaro Hipotecario y de Cambio", en la actualidad absorbido por el HypoVereinsbank). Evidentemente quería evitar apoyar a las casas bancarias judías que entonces supervisaban sus asuntos financieros, y mantener la mayor parte de los ingresos posibles en sus propias manos, situándose a sí mismo como un banquero privado.

Guerra de Independencia americana 
Una de las empresas de Alejandro con las que ganar ingresos era contratar tropas auxiliares para el rey Jorge III de Gran Bretaña para la Guerra de Independencia americana. Él tenía el mando nominal sobre el "Ejército Francón" de 1644 mercenarios, de los cuales solo 1183 retornaron a su patria en 1783. El Margrave arrendó más tropas para Holanda. Con estos ingresos, pagaba las deudas del principado, que sumaban 5.000.000 florines en el tiempo en que heredó el trono (1757). Para el tiempo de su abdicación 34 años más tarde, la deuda del principado ascendía a solo 1.500.000 florines.

El fin del Margraviato 

El 16 de enero de 1791, Alejandro vendió su Margraviato a Prusia. El contrato fue acordado por Karl August von Hardenberg, quien había sido ministro interino en Ansbach desde 1790. Bajo los términos del contrato, Prusia pagaba al Margrave como compensación un estipendio anual de 300.000 florines. El 2 de diciembre firmó su abdicación formal como Margrave en Burdeos (Francia).

Después de la abdicación 
La primera esposa de Alejandro, Federica Carolina, murió el 18 de febrero de 1791 en Unterschwaningen, donde vivía desde la separación de su marido. El 19 de mayo del mismo año, Alejandro abandonó Triesdorf para dirigirse a Inglaterra. El 13 de octubre de 1791, Alejandro contrajo matrimonio en Lisboa con Lady Elizabeth Craven (1750-1828), hija del Conde de Berkeley y viuda del Barón Guillermo Craven, 6.º Barón de Craven, que había muerto poco antes.

Alejandro viajó a Inglaterra como ciudadano privado con su nueva esposa, y ahí la pareja se dedicó a la cría de caballos. Para diciembre de 1791, había encontrado una propiedad cerca del río Támesis, la Casa Brandeburgo en Fulham, y en 1798 adquirió la finca de Benham Park en Speen cerca de Newbury en Berkshire. El 5 de enero de 1806, Alejandro murió a la edad de 69 años después de una corta enfermedad causada por una enfermedad pulmonar. En la actualidad existe un memorial en la Iglesia de Santa María en Speen: simplemente afirma "En memoria del Margrave de Anspach, quien murió en Benham el 5 de enero de 1806".

La región francona sobre la que había gobernado Alejandro cambió de manos muchas veces. El 15 de diciembre de 1805, en el primer Tratado de Schönbrunn, Prusia cedió el Principado de Ansbach a Francia a cambio del Electorado de Hanóver; en 1806, Ansbach fue adquirido por el Reino de Baviera a cambio del Ducado de Berg, y poco después de la derrota prusiana en Jena, el 14 de octubre de 1806, el Principado de Bayreuth también fue cedido a los franceses en el Tratado de Tilsit de julio de 1807. En 1810, Bayreuth fue adquirido por Baviera. En 1871, Baviera se convirtió en parte del nuevo Imperio alemán bajo el rey de Prusia, pero retuvo su independencia interna y continúa como un Bundesland (estado federado) en la presente Alemania.

Armas

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Christian Friedrich Karl Alexander Markgraf von Brandenburg-Ansbach at Thepeerage.com
 The Last Margrave of Ansbach at Exulanten.com
 On the 200th anniversary of the death of Margrave Alexander (en alemán) at Freundetriesdorf.de
 Speen Monument to the Margrave of Anspach at Berkshirehistory.com

Generales del Sacro Imperio Romano Germánico
Margraves de Brandeburgo-Bayreuth del siglo XVIII (casa de Hohenzollern)
Margraves de Brandeburgo-Ansbach del siglo XVIII (casa de Hohenzollern)